Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es szabadstílusú versenyszámát február 22-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet a norvég Bjørn Dæhlie nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50